In 1977 werd het 54ste Campeonato Sergipano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Sergipe. De competitie werd georganiseerd door de FSF en werd gespeeld van 16 januari tot 2 oktober. Confiança werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Derde toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Vierde toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finaleronde

Halve finale
Confiança plaatste zich meteen voor de finale omdat het twee van de vier toernooien gewonnen had. In geval van gelijkspel kwalificeerde Sergipe zich omdat het beter gepresteerd had in de competitie.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sergipano
Ser